Rosalía o Rosalia puede hacer referencia a:

Personas
Rosalía (cantante), artista española nacida en 1992.
Rosalía (cantante nacida en 1944), artista española.
Rosalía Arteaga Serrano, expresidenta ecuatoriana.
Rosalía de Castro, poetisa y novelista española del s. XIX.
Rosalía Dans, actriz y pintora española.
Rosalía de Geraci, condesa.
Rosalía González Rodríguez, arqueóloga y directora del Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera.
Rosalía Gómez Lasheras, pianista española.
Rosalía Lombardo, momia.
Rosalía Lázaro, atleta paralímpica española.
Rosalía Pareja Flores, pianista española.
Rosalía Peredo Aguilar, política mexicana.
Rosalía Valdés, actriz y cantante mexicana.
Rosalía Vázquez, atleta cubana.
Lía Bermúdez, artista plástica venezolana.

Lugares
Rosalia (Washington), localidad estadounidense.
Rosalia (Kansas), localidad estadounidense.

Otros 
Rosalia alpina, insecto.
Rosaliana (Joaquín Rodrigo), serie de canciones.
Rosalia, fiestas romanas en honor de los difuntos en las que se depositaban rosas en las tumbas.
Santa Rosalía. 

Nombres femeninos